John Peers och Filip Polášek besegrade Aslan Karatsev och Andrej Rubljov i finalen med 6–3, 7–6(7–5) och vann titeln i herrdubbeln vid BNP Paribas Open 2021.

Nikola Mektić och Horacio Zeballos var regerande mästare från när turneringen senast hölls 2019, men de valde att spela med andra medspelare detta år. Mektić spelade tillsammans med Mate Pavić, men de förlorade mot Peers och Polášek i kvartsfinalen. Zeballos spelade tillsammans med Marcel Granollers, men de förlorade mot Fabio Fognini och Lorenzo Sonego i den första omgången.

Efter turneringens slut tog Mektić över förstaplatsen på ATP-dubbelrankingen från medspelaren Pavić.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser

Noter

ATP-touren 2021
BNP Paribas Open